Partia Postępu (Dania)
 Partia Postępu (Islandia)
 Partia Postępu (Norwegia)
 Melanezyjska Partia Postępu

Zobacz też 
 Socjalistyczna Partia Postępu
 Partia Postępu Narodowego
 Ludowa Partia Postępu
 Partia Postępu i Socjalizmu